Fort Knox steht für:

 Fort Knox, Stützpunkt der US-Army in Kentucky
 Fort Knox, Goldreserve-Lager des Schatzamtes der Vereinigten Staaten, siehe United States Bullion Depository
 Fort Knox (Maine), Befestigungsanlage in Maine, NRHP-ID 69000023
 Swiss Fort Knox, Rechenzentrum in der Schweiz